Жнин:

 Жнин — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Жнинский повят.
 Жнин — гмина (волость) в Польше, входит в Жнинский повят, Куявско-Поморское воеводство.